Zelina je lahko:
 Zelina Breška (Hrvaška)
 Zelina Donja (Bosna in Hercegovina)
 Zelina Gornja (Bosna in Hercegovina)
 Zelina Srednja (Bosna in Hercegovina)
 Zelina (Bosna in Hercegovina)